Будка железной дороги 34 км — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области России. Входит в состав Кикинского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в восточной части области в 17 км к северо-западу от Тёмкина, в 24 км юго-восточнее автодороги , на берегу реки Жижала. В 2 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 36-й км на линии Вязьма — Калуга.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Тёмкинского района